Johann Brauns ist der Name folgender Personen:

* Johann Albrecht Brauns (1668–1739), deutscher Münzmeister

Siehe auch
 Johann Braun